Kington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
L. Brent Kington (1934-2013), artiste visuel et forgeron américain
Miles Kington (1941-2008), journaliste et musicien britannique
Philip Kington (1832-1892), homme d'affaires anglais
Thomas Kington (1794-1874), chef religieux mormon américain
William Kington (1838-1898), officier et joueur de cricket britannique

Toponyme

Kington, village du Herefordshire
 Kington, village du Worcestershire

Homonymie partielle
 Kington Magna, village du Dorset
 Kington Langley, village du Wiltshire
 Kington St Michael, village du Wiltshire
 West Kington, village du Wiltshire

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme